Чемпіонат Шотландії з футболу 1923—1924 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1923 та фінішував 26 квітня 1924. Це 34-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій тринадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1924
Шотландія
Шотландія